

Astronomia 
 4157 Izu – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Giappone
 Izu – città della prefettura di Shizuoka
 Izu – vecchia provincia del Giappone
 Isole Izu – arcipelago
 Penisola di Izu – penisola dell'isola di Honshū

Musica 
 Izu – album dei Tangerine Dream del 2010